Sélidor es un grupo musical argentino de Heavy/Power metal formado en 1995 y disuelto en 2005.Inicialmente la banda se llamó Delfos y contaba con Sebastián Fernández (voz), Juan José Fornés (guitarras), Damián Paz (guitarras), Gonzalo Cortés Kenny (Bajo y Hernán Baquera (batería). En el año 1998 cambian su nombre a Sélidor con el ingreso de Alan Badan en Guitarras, reemplazando a Damián Paz. Realizaron conciertos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, participando en más una oportunidad de La Cumbre del Metal, (organizado por Pocho Andrade) y en diversos puntos del territorio argentino, como Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy y Neuquén. En 1999 entran a los estudios LA NAVE DE OSEBERG a grabar su primer trabajo discográfico, LA COSTA MÁS LEJANA, el cual sale a mediados de 2000. Se presentan con un show en Uruguay y participan en shows internacionales como soportes de Shaaman y Stratovarius, y ha tenido presentaciones en importantes festivales nacionales como el Metal Rock Festival. En 2002 Sebastián es reemplazado por Javier Yuchuchen (Voz) y graban el disco DESTELLOS EN LA OSCURIDAD; posteriormente Hernán Baquera deja la banda y toma su lugar Alejandro Zon. En 2004 ingresa el bajista En 2004 ingresa el bajista Santiago Schverdfinger y en 2005 el guitarrista Juan Hernández reemplazando a Alan Badan. El grupo vuelve a participar en carácter de soporte de bandas internacionales, como Helloween, Nightwish, actuando en cada una de estas oportunidades para miles de personas. En 2005 la banda participó en el concurso de Rock & Pop "Battle For Monster" quedando seleccionada entre las bandas finalistas, de entre cientos de grupos participantes. Este mismo año la banda se separa.

En 2016 un gran fan de Sélidor, Elías Colipan, junto a otros colaboradores, organiza el festival "Unidos por el metal" para el cual invita a Sebastián Fernández (cantante original y miembro fundador de la banda) a cantar el disco "La Costa Más Lejana" en Bariloche el 3 de diciembre de ese año. 
Colipan reúne a un grupo de músicos locales entre los que se encuentran Andrés Guajardo (bajo) / Raúl Huenchulla (guitarra) Juan Carlos Morales (guitarra)
y Mauro Trueque (batería) para ser la banda que interpretaría el primer disco de Sélidor junto a Sebastián con gran éxito.

A partir de este acontecimiento, nace la idea de crear una reencarnación de la banda. En diciembre de 2017, junto a Guido Kritz (Guitarra), Pablo Reynafé (guitarra) y Juan Manuel Carraro (bajo) emprenden la búsqueda de un baterista para organizar la vuelta. Luego de varias pruebas, Juan Bautista Avendaño (ex-Nosferatu) ocupó con creces el puesto. En junio de 2018, Carraro se aleja de la banda por motivos personales y su lugar lo ocupa un histórico miembro de la formación original, Alan Badan.

El 27 de octubre de 2018 formarán parte de la 35.ª edición de La Cumbre del Metal, organizada por Hurling Metal. El 2019 encontrará a la banda componiendo el material de su tercer disco.

Nombre 
El nombre «Sélidor» fue tomado como iniciativa del grupo de la obra de la escritora Ursula K. Le Guin "La Costa Más Lejana", de la saga Los Cuentos de Terramar.

Integrantes

Actuales 
 Sebastián Fernández (Voz)
 Alan Badan (Bajo)
 Guido Kritz (Guitarra)
 Juan Bautista Avendaño (Batería)

Pasados 
 Juan José Fornés (Guitarra)
 Javier Yuchechen (Voz)
 Gonzalo Cortés Kenny (Bajo)
 Hernán Baquera (Batería)
 Alejandro Zon (Batería)
 Pablo Reynafé (Guitarra)

Discografía

Álbumes 
 "La Costa Más Lejana" (2000 - Independiente)
 "Destellos En La Oscuridad" (2002 - Heaven Records)

Participación en Discos Tributo 
 La Leyenda Continúa, tributo a Rata Blanca, (2001 - Nems Enterprises),
Tema: Chico Callejero, junto a Mario Ian. 
 "Piece of Madness, en honor a Iron Maiden", (2003 - Blackstar3),
Tema: Be Quick Or Be Dead.
 "Tribute To The Priest", (2005 Nems Enterprises)
Tema: Hell Bent For Leather.

Participación en Compilados 
 Hermandad Metálica Volumen 2
 Raza Metálica - Power Metal
 Revista Jedbangers
 Cortina Musical para el programa "Zero a la Izquierda" (FM Rock & Pop).

Videografía 
 "Seca Tus Lágrimas" (2003)

Enlaces externos 
 Biografía en Geocities
 Bandas
 Entrevista por Ariel González
 Críticas de CD por Lluís Batlle
 Seca Tus Lágrimas (video)
 Muzic News
 Jorge "Carcass" Ceballos

Grupos de heavy metal de Argentina